Александар од Виртемберга (Рига, 20. децембар 1804- Бајројт, 28. октобар 1881) је био члан династије Виртемберг која је владала Биртембергом. Био је син Александар од Виртемберга и Antoinette of Saxe-Coburg-Saalfeld.

Породично стабло 

Рођени 1804.
Умрли 1881.
Династија Виртемберг
Војводе Виртемберга